Jakob Larsen kan henvise til:

 Jakob Larsen (atlet) (født 1969) – dansk atlet
 Jakob Larsen (historiker) (1888–1974) – amerikansk historiker
 Jakob Larsen (håndboldspiller) (født 1974) – grønlandsk håndboldtræner og tidligere spiller

Se også
 Jacob Larsen